Staatsrecht bezeichnet:

 allgemein ein Fach und den Bereich des Öffentlichen Rechts, der sich mit der Organisation und den rechtlichen Anforderungen für die Tätigkeit der öffentlichen Verwaltung beschäftigt; speziell:
 Staatsrecht (Deutschland)
 Staatsrecht (Schweiz)

Siehe auch:
 Verfassungsrecht
 Allgemeine Staatslehre
 Staatsorganisationsrecht
 Public law